Soland ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Soland (* 1947), deutscher Fußballspieler 
 Rolf Soland (1949–2018), Schweizer Historiker
 Tanja Soland (* 1975), Schweizer Politikerin (SP)